Алекса́ндр Гаврии́лович Божко́ (род. 24 августа 1947) — российский кинематографист и фотограф.

Биография 
Работает с 1966 года на Центральном телевидении, в творческом объединении «Экран», а также на киностудии «Мосфильм». Кинооператор-постановщик высшей категории. Снял более 50 фильмов и фильмов-спектаклей. Первый фильм «Гаргантюа и Пантагрюэль» как оператор-постановщик снял в 1973 году. В этом фильме все роли исполнял артист А. Калягин.

Лауреат журналистской премии «Золотое перо России». Как фотограф стал соавтором книг «Поэзия народного костюма» (1975, текст М. Н. Мерцаловой) и «Краски Нечерноземья» (1976). Автор фотоальбома о поездке М. С. Горбачёва в Индию.

Фильмография

Художественные фильмы и фильмы-спектакли 
  — «Ольга Сергеевна» — 8 серий, ЦТ (режиссёр Александр Прошкин)
  — «Из записок Лопатина» — ЦТ (режиссёр Иосиф Райхельгауз)
  — «Милый лжец» — ЦТ (режиссёр Анатолий Эфрос)
  — «Город над головой» — 4 серии, ЦТ (режиссёр Геннадий Павлов)
  — «Под знаком Красного Креста» — 2 серии, ЦТ (режиссёр Сергей Сатыренко)
  — «1945» (фильм-спектакль, режиссёр Иосиф Райхельгауз)
  — «Трое на красном ковре» (фильм-спектакль, режиссёр Вячеслав Бровкин)
  — «Эшелон» — ЦТ (режиссёр Иосиф Райхельгауз)
  — «Взрослая дочь молодого человека» — ЦТ (режиссёр Анатолий Васильев)
  — «Пришёл мужчина к женщине» — ЦТ (режиссёр Иосиф Райхельгауз)
  — «Палата № 6» — ЦТ (режиссёр Юрий Ерёмин)
  — «Рыпкина любовь» (короткометражный — режиссёр Сергей Багиров)
 — «Самозванцы» — 12 серий, Мосфильм (режиссёр Константин Худяков)
  — «Мамука» — 12 серий, Мосфильм (режиссёр Евгений Гинзбург)

Документальные, музыкальные фильмы и музыкальные программы 
 «Ясная Поляна»
 «Игорь Ильинский — Страницы жизни»
 «Тропой Арсеньева» — автор и ведущий Н. П. Задорнов
 «Северная кругосветка»
 «Встречи с Евгением Евстигнеевым»
 «Ангелина Степанова — актриса МХАТ»
 Александр Розенбаум «Утиная охота», «Белые ночи», «Вальс Бостон»
 «Гладиаторы» с Владимиром Турчинским
 Татьяна Шмыга — 80-летие
 Лидия Федосеева-Шукшина — 70-летие

Работал с Евгением Гинзбургом на «Новогодних огоньках», «Новогодних аттракционах»

Семья 
 Жена: Божко Нина Петровна
 Дочь: Божко Ольга Александровна, участвовала в эпизодических ролях

Ссылки 
 фотоработы Александра Божко

Кинооператоры России